Hortonville (New York) ;
 Hortonville (Wisconsin) ;

Homonymie de localités aux États-Unis